Bonfim (Porto), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Porto
Bonfim (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Bonfim (Roraima), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Roraima
Bonfim do Piauí, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí